Blair puede referirse a:
Blair Waldorf, protagonista de la serie de televisión Gossip Girl.
 Blair (Nombre), nombre femenino originario de Gales y Escocia.
Blair, un pueblo minero abandonado de Nevada.
Tony Blair, (Anthony Charles Lynton Blair), político británico que fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007.
Ian Blair, excomisario de la Policía Metropolitana de Londres.
Bonnie Blair, una de las mejores patinadoras de velocidad de su tiempo y una de las atletas más condecoradas en la historia de los Juegos Olímpicos.
Linda Blair, actriz de cine conocida por su rol como Regan MacNeil en la película "El exorcista".
Port Blair, concejo municipal ubicado en la costa oriental de la Isla Andamán del Sur.
Blair House, residencia oficial para los invitados del presidente de los Estados Unidos.